Tadeusz Pełczyński (1892–1985), generał brygady Wojska Polskiego
 Tadeusz Pełczyński (1906–1983), inżynier mechanik-metaloznawca
 Tadeusz Andrzej Pełczyński – materiałoznawca, profesor